Wiatr od wschodu – powieść Augusta Scholtisa
 Wiatr od wschodu – 15. tom Sagi o Ludziach Lodu Margit Sandemo
 Wiatr od wschodu – trzecia część Przedwiośnia Stefana Żeromskiego